Boishardy est un nom français porté par :
 Amateur-Jérôme Le Bras des Forges de Boishardy (1762-1795), chef chouan durant la Chouannerie ;
 Marcel Boishardy (1945-2011), coureur cycliste